David Greene (1921-2003) est un réalisateur britannique.
  (1937-) est un architecte britannique.
 David Greene (1986-) est un athlète britannique spécialiste du 400 m haies.
 David Plunket Greene (1904-1941), musicien britannique, membre des Bright Young People.